Ву́лиця Кла́ри Це́ткін — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Клари Цеткін — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Клари Цеткін — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Клари Цеткін — вулиця в місті Сімферополь.

 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Патріотичної вулиці в смт Андріївка Харківської області.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Лариси Шепітько в місті Бахмут.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Романівської вулиці в місті Бердичів.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Княгині Ольги в місті Березівка.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Берислав.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Олеся Бердника в місті Бориспіль.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Європейської вулиці в місті Ватутіне.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Південної вулиці в смт Велика Олександрівка.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Чорноморської вулиці в смт Великодолинське.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Володимирської вулиці в місті Вознесенськ.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Козацької вулиці в місті Волноваха.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Трьохсвятської вулиці в місті Глухів.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Андрія Височинського в місті Городок Хмельницької області.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Володимира Моссаковського в місті Дніпро.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Єлизавети Щедрович в місті Запоріжжя.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Слобожанської вулиці в смт Золочів Харківської області.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Валерія Лобановського в місті Ізмаїл.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Олени Теліги в місті Калинівка.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Сурської вулиці в місті Кам'янське.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Каховка.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Дніпрової Чайки у місті Київ.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Земляка в місті Козятин.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Катерини Білокур в місті Краматорськ.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Ольги Кобилянської в місті Кременчук.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Геннадія Удовенка в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Гребінківської вулиці в місті Кролевець.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Уласа Самчука в місті Луцьк.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Володимира Вайсера в місті Малин.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Героїв Праці в місті Марганець.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Прямої вулиці в місті Ніжин.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Базавлуцької вулиці в місті Нікополь.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Анатолія Кохана в місті Олександрія.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Подільськ.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Княгині Ольги в місті Полонне.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Оксани Мешко в місті Полтава.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Волошкової вулиці в смт Решетилівка.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Надії в місті Слов'янськ.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Надії в місті Сміла.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Олени Теліги вулиця в місті Суми.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Сергія Ярошенка в місті Тальне.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Виноградної вулиці в місті Токмак.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Олени Теліги в місті Умань.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Великопокровської вулиці в місті Фастів.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва вулиці Хірурга Вороного в місті Херсон.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Трояндової вулиці в місті Чернівці.
 Вулиця Клари Цеткін — колишня назва Михайлофедорівської вулиці в місті Чернігів.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок